Sound and Vision Es el Segundo Antológico del Trío Chileno La Ley Quién Formó Una de las Ediciones Con las Recorridas Ediciones Antológicas de la Música Latina, Rock Nacional Para la Versión En Vivo, Retro Internacionales Recopilatorios Tras Ellos Elton John, Bocelli, B.B. King, Enanitos Verdes, Mijares, La Gusana Ciega, Bon Jovi, The Cure, ETC...
Editó el Doble CD y Un DVD Que El CD1 del Año 1991 Presenta Tras el Lujo Álbum de Estudio En Total de 20 Canciones Doble opuesto y CD2 Bajo el Mismo Título Con Su Artístico Disco Homónimo
Además el DVD Trae 5 Canciones Grabados en el Concierto Viña del Mar, 6 Videos, Después de Esto Interpretó la Versión Unplugged '92 En "Tejedores de Ilusión", 1 Video Inédito Sin Necesidad del Sencillo Por Corte Difusión "I.L.U.", Sobre Todo Destaca 2 Making
Doble opuesto y Autoruta discute Que Nuestra TV Le Permite Cambiado Ser 2 Alternativos
El Álbum Esencial Antológico de 20 Canciones Lo Contiene Todo Sobre Warner Music
Muestra Que Después Falleció el Productor Quién lo Recuerda A Esas Etapas Sobre los 12 Años Accidentado en la Motocicleta Andrés Bobe, Quién Fuera el Fundador de la Banda Trío Chilena

Lista de canciones 
 Doble opuesto
 La Ley
 DVD: 6 Videos, 5 Canciones en Concierto Viña del Mar, 2 Clips Alternativas, 1 Inédito '92+Unplugged y 2 Making Of

Álbumes de 2006
Álbumes recopilatorios de 2006
Álbumes de La Ley
Álbumes en español